Список 88 современных созвездий, упорядоченный по их площади на небе, измеренной в квадратных градусах.

Границы созвездий составлены Жозефом Дельпортом в 1930 году от имени Международного астрономического союза (IAU) и опубликованы в  (Cambridge University Press). До этого границы созвездий были «размыты». Дельпорт провёл границы вдоль вертикальных и горизонтальных линий прямого восхождения и склонения; однако он сделал так для эпохи B1875,0, что означает, что из-за прецессии границы на современной карте звёздного неба (для эпохи J2000) уже несколько искажены. Это искажение увеличивается с течением времени, однако в целом границы созвездий неизменны.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Созвездий по площади